Дамакава (Damakawa) — мёртвый бенуэ-конголезский язык, на котором раньше говорил народ дамакава, проживающий в трёх или четырёх деревнях, из которых Кило является центральной, РМУ Сакаба штата Кебби на северо-западе Нигерии. Население перешло на язык , а также использует язык хауса.

Другие названия 
Соседний народ, говорящий на чипу (чичипу), язык дамакава называет «тидамаун». В торговом языке хауса ожидаемым названием для языка будет дамаканчи, учитывая, что народ называет себя как дамакава, хотя предпочитают для себя название дамакава.

Ссылки 
 Дамакава на Ethnologue

Языки Нигерии
Мёртвые языки